Shinzo, или , — аниме-сериал, созданный творческой командой Тодо Идзумо на студии Toei Animation Company. Премьера состоялась 5 февраля 2000 года. Режиссёр — Тэцуо Имадзава. В США и Канаде аниме-сериал был издан компанией Saban Entertainment Inc.

Сюжет 
Аниме повествует об альтернативном будущем Земли, где искусственно созданные людьми для борьбы со смертельным вирусом существа — Энтеррийцы — завоёвывают Землю и дают планете новое имя — Энтерра. Спустя 500 лет после завоевания Земли трое из них должны защищать последнего человека , чтобы помочь ей возродить человеческую расу. Аниме главным образом сосредотачивается на приключениях, которые преодолевают главные герои на своём пути.

Персонаж

Главные герои 

 —

Сэйю:  

 —

Сэйю:  

 —

Сэйю:  

 —

Сэйю:  

 —

Сэйю:  

 —

Сэйю:  

 —

Сэйю:

Второстепенные персонажи 

 —

Сэйю:  ,  ,  

 —

Сэйю:  

 —

Сэйю:  

 —

Сэйю:

Антагонисты 

 —

Сэйю:

Семь Генералов Энтерран 
Семь самых могущественных Энтерранов, которые привели Энтерранов к уничтожению человеческой расы. Якумо и компания столкнулись только с первыми четырьмя на первой временной шкале.

 —

Сэйю:  

 —

Сэйю:  

 —

Сэйю:  

 —

Сэйю:

Список серий

Фон 
Экранизация представляет собой адаптацию китайского романа 16-го века «Путешествие на Запад» У Чэнъэнь, в котором события переносятся в далекое будущее научной фантастики. Тан Санзанг становится Якумо, девушкой, которой поручено возродить человеческую расу, а не извлекать священные писания. Ша Вуцзин становится Саго, Чжу Баджи становится Куталом (который превращается в льва), а Сунь Вуконг становится Мушрой (сохраняя золотой ободок персонажа и телескопический посох).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Toei Animation
Аниме и манга об альтернативной истории
Фильмы по мотивам романа «Путешествие на Запад»
Аниме и манга про карты